Desbiologização da paternidade é a relação de paternidade em que prepondera a relação afetiva e não a biológica.

Ligações externas 

Direito de família